SKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shaktoolik (Alaska) (Stati Uniti)
 SKK – codice valutario ISO 4217 della Corona slovacca, ex-valuta della Slovacchia